Elefantenohr ist der Trivialname für einige Pflanzenarten:

 Alocasia macrorrhizos oder Riesenblättriges Pfeilblatt, aus der Familie der Aronstabgewächse (Araceae)
 Caladium bicolor, aus der Familie der Aronstabgewächse (Araceae), siehe Kaladien
 Haemanthus albiflos, aus der Familie der Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae)
 Kalanchoe beharensis, aus der Familie der Dickblattgewächse (Crassulaceae)

und für Tierarten:

 Scheibenanemonen wie Amplexidiscus fenestrafer

Außerdem bezeichnet Elefantenohr:
das Ohr eines Elefanten
das Schriftzeichen @